56e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 56e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid